Авенида Директорио () — проспект в юго-западной части города Буэнос-Айрес, Аргентина. Под частью проспекта проходит линия Е метрополитена Буэнос-Айреса.

Особенности 
Проспект идёт в направлении с востока на запад. Под меньшей частью проспекта, проходит линия Е метрополитена Буэнос-Айреса.

Путешествуя по улице 

Начавшись на границе между районами Кабальито, Боэдо и Парке-Чакабуко, является продолжением проспекта Авенида Сан-Хуан после того, как он пересекает проспект Авенида Ла-Плата.
Продолжает свой путь на запад по районам Флорес, Матадерос, Парке-Авельянеда, идя параллельно улицам Авенида Ривадавия, Авенида Хуан Баутиста Альберди и Авенида Эва Перон.
Проспект заканчивается в нескольких метрах от шоссе Авенида Хенераль Пас.

Примечания 

Директорио
Конститусьон (Буэнос-Айрес)
Проспекты Аргентины